Александр Лилов:
 Лилов, Александр Василев (1933—2013) — болгарский философ и политический деятель.
 Лилов, Александр Ильич (1832-1890) — педагог Российской империи, директор Тифлисской гимназии, автор ряда научных трудов.